CCTT steht für:

 Cable Company of Trinidad and Tobago, Kabelfernsehen- und Breitbandanbieter in Trinidad und Tobago
 Canadian Council of Technicians and Technologists, Berufsverband in Kanada
 International Coordinating Council on Trans-Eurasian Transportation, Vereinigung zur Förderung des Güterfernverkehrs zwischen Europa und Asien auf dem Schienenweg